Победи́нщина — хутор в Подгоренском районе Воронежской области (Россия).

Входит в состав Сергеевского сельского поселения.

История 
В 1852 году в населённом пункте была построена деревянная Успенская церковь. В 1900 году в слободе было 912 жителей и 129 дворов.

География 
Хутор Побединщина расположен в 2,5 км от центра района — посёлка городского типа Подгоренский, в юго-западной части сельского поселения. Хутор находится на высоте 100 м над уровнем моря, на левом берегу безымянного притока Сухой Россоши, вдоль которого вытянут в широтном направлении.

Площадь хутора — 101,88 га.

Население 

В 1900 году в слободе проживало 912 жителей; в 2007 году в хуторе 203 жителя; в 2010 году — 189 жителей.

Уроженцы 
На хуторе родился Пантелей Андреевич Бураков — пулемётчик, полный кавалер ордена Славы.

Инфраструктура 
На хуторе имеется библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение, дом культуры, магазин. На хуторе имеется одна улица — Мира, длиной 3 км, с асфальтированным покрытием.

Кварталы жилой застройки преимущественно прямоугольной формы и представлены в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Хутор связан с центром района (через село Кулешовка) дорогой общего пользования регионального значения  «Белгород — Павловск» — х. Побединщина. Дорогами местного зачения связан с близлежащим хутором Коренщина.

Примечания 

Населённые пункты Подгоренского района